Luis de Tola y Avilés (Guayaquil, 25 de marzo de 1811- ibídem, 11 de agosto de 1887) fue un militar, sacerdote y obispo católico ecuatoriano. Fue el 1° Obispo de Portoviejo, entre 1871 a 1884 y 1° Rector de la Universidad de Guayaquil, entre 1867 y 1869.</small>

Biografía

Primeros años y formación 
Luis nació el 25 de marzo de 1811, en Guayaquil, Gobierno de Guayaquil, Imperio español. Fue hijo de Ángel José Vicente de Tola y Salcedo y de Catalina Avilés y Carbo.

Fue sobrino bisnieto del Virrey del Perú, Gabriel de Avilés y del Fierro, hermano del Marqués de Avilés.

Ingresó con once años en la Escuela Náutica de Guayaquil, junto a su hermano Agustín, en 1823. Permaneció allí hasta el 22 de julio de 1823, en que embarcó con otros Guardiamarinas en el bergantín Chimborazo, para participar en la expedición naval que zarpó a Panamá y Cartagena. Al no encontrar naves españolas regresaron a Guayaquil.

Carrera militar 
En la calidad de Guardiamarina, participó en la batalla del Segundo sitio del Callao.  

A bordo de la pequeña goleta "Guayaquileña", en 1828 tuvo destacada actuación en el Combate naval de Punta Malpelo, durante la Guerra grancolombo-peruana.  

Al clausurarse la Escuela Náutica, ingresó al ejército como artillero con el grado de Capitán, equivalente al de Teniente de Navío que ostentaba en la Marina.  

En 1834 pasó al bando revolucionario de los Chihuahuas.  

En 1835, fue asignado por el entonces Presidente de la República, Dr. Vicente Rocafuerte, para que lo acompañe como su edecán. interviniendo en varios combates navales contra las fuerzas sutiles del Presidente Juan José Flores cerca de la Isla Puná.

Sacerdocio 
En  1835, a los veinticuatro años de edad, resolvió dejar la carrera de armas y tras consultar con personas de confianza entró al Seminario Mayor de Guayaquil.

EL 2 de mayo de 1839 recibió la tonsura y las cuatro órdenes menores de manos del obispo Francisco Xavier de Garaycoa quien lo nombró su “Familiar”

En 1867 fue rector fundador de la Junta Universitaria del Guayas nombrado por Pedro Carbo y luego ejerció el obispado en la ciudad de Portoviejo. 

También fue senador por la provincia del Guayas en los gobiernos de José María Urbina y Viteri y Francisco Robles.  

Falleció en su ciudad natal en el año de 1887 a la edad de 76 años.

Ancestros

Homenajes y distinciones 
 La Biblioteca más grande y antigua de la Universidad de Guayaquil lleva su nombre.
 En su homenaje existe con su nombre una calle en Guayaquil.
 Posee un busto en el Complejo Cívico Jambelí.

Referencias 

Personas de Guayaquil
Militares de Ecuador
Militares del siglo XIX
Personas de las guerras de independencia hispanoamericanas
Sacerdotes católicos del siglo XIX
Obispos católicos del siglo XIX
Liberales de Ecuador
Católicos de Ecuador
Asambleístas y diputados de Ecuador
Rectores de la Universidad de Guayaquil
Alumnado de la Universidad de Guayaquil
Fallecidos en Guayaquil